Bleuler – nazwisko
 Eugen Bleuler – szwajcarski psychiatra
 (11582) Bleuler (1994 PC14) – planetoida